Il singolare del torneo di tennis Mordovia Cup 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Martin Štěpánek che ha battuto in finale Michal Mertiňák 6-1, 6-1.

Teste di serie 

 Igor' Andreev (semifinali)
 Boris Pašanski (semifinali)
 Jurij Ščukin (quarti di finale)
 Michal Mertiňák (finale)

 Miguel-Angel Lopez Jaen (quarti di finale)
 Assente
 Assente
 Łukasz Kubot (secondo turno)
 Martin Štěpánek (Campione)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Mordovia Cup 2003